Seven Brides for Seven Brothers est le titre original du film américain Les Sept Femmes de Barbe-Rousse, réalisé par Stanley Donen en 1954.
  est une série télévisée américaine créée en 1982.
  est une comédie musicale.